Сельское поселение Заруденское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Коломенском муниципальном районе Московской области.

Административный центр — деревня Зарудня.

История 
Образовано в соответствии с законом Московской области от 15 февраля 2005 года , в его состав вошли населённые пункты Макшеевского сельского округа, а постановлением губернатора Московской области от 29 ноября 2006 года  Макшеевский сельский округ был исключён из учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области в соответствии с Законом Московской области  «О внесении изменений в Закон Московской области „Об административно-территориальном устройстве Московской области“».

Упразднено вместе со всеми другими поселениями бывшего Коломенского муниципального района с 21 апреля 2017 года.

География 
Муниципальное образование расположено в восточной части района, граничит с Луховицким (на юге и востоке) и Егорьевским (на севере) муниципальными районами, Пестриковским сельским поселением (на западе) и городским округом Коломна (на западе). Площадь территории сельского поселения составляет

Население

Состав 
В состав сельского поселения входит 22 населённых пункта .

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Ладыгина Нина Ивановна
 с сентября 2014 года - Панферова Наталья Викторовна

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые муниципальные образования Коломенского района